Fine steht für:
 Fine (New York), Ort in St. Lawrence County, US-Bundesstaat New York
 Fine Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Fine (Gälisch), Familie auf Gälisch
 Fine, eine Altersangabe (mind. 2 Jahre) für Calvados (Getränk)
 Fine Air, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

fine steht für:
 Ende in aus Italien stammenden Filmen (im Sinne, auch mit Vertonung, bewegter Bilder)
 den Schluss (von lat. fine) in der Musik, siehe Da capo

Fine ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Nix Fine, US-amerikanische Dokumentarfilmerin
 Anne Fine (* 1947), britische Schriftstellerin
 Arthur Fine (* 1937), US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker
 Charles H. Fine, Professor und Buchautor
 Cordelia Fine (* 1975), australische Wissenschaftsautorin, Forscherin und Journalistin

 Elaine Fine (* 1959), US-amerikanische Komponistin und Flötistin
 Gail Fine (* 1949), US-amerikanische Philosophiehistorikerin
 Gary Alan Fine (* 1950), US-amerikanischer Soziologe
 Henry Fine (1858–1928), US-amerikanischer Mathematiker und Dekan in Princeton
 Irving Fine (1914–1962), US-amerikanischer Komponist
 Jack Fine (1928–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jeanna Fine (* 1964), US-amerikanische Pornodarstellerin und Stripperin
 John Fine (1794–1867), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Sydney Fine (1893–1978), US-amerikanischer Politiker
 Jud Fine (* 1944), US-amerikanischer Bildhauer
 Kit Fine (* 1946), britischer Mathematiker, Philosoph und Hochschullehrer
 Larry Fine (1902–1975), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Lou Fine (1914–1971), US-amerikanischer Comiczeichner und Illustrator
 Oronce Fine (1494–1555), französischer Kartograf
 Reuben Fine (1914–1993), US-amerikanischer Schachspieler und Psychoanalytiker
 Sean Fine, US-amerikanischer Dokumentarfilmer
 Sidney A. Fine (1903–1982), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Sylvia Fine (1913–1991), US-amerikanische Komponistin und Filmproduzentin 
 Wilma Cozart Fine (1927–2009), US-amerikanische Musikproduzentin

FINE steht für:
 FINE (Verein), deutscher Verein von internationalen Organisationen des Fairen Handels
 FINE (Weinmagazin) deutsches Weinmagazin

Siehe auch:
 Fein
 Fines